Haukajaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige. Namnet är samiskt och kan på svenska översättas med Gäddsjön, eftersom hauka (aktuell lulesamisk stavning: hávgga) betyder 'gädda' och jaure är en äldre stavning för det samiska ordet för 'sjö' (aktuell lulesamisk stavning: jávrre).

Haukajaure (Gällivare socken, Lappland, 745814-172025), sjö i Gällivare kommun, 
Haukajaure (Gällivare socken, Lappland, 751167-165786), sjö i Gällivare kommun,  (16,7 ha)
Haukajaure (Jokkmokks socken, Lappland, 737144-168615), sjö i Jokkmokks kommun,  (4,54 ha)
Haukajaure (Jokkmokks socken, Lappland, 741215-168433), sjö i Jokkmokks kommun, 
Nedre Haukajaure, sjö i Jokkmokks kommun,  (7,39 ha)
Övre Haukajaure, sjö i Jokkmokks kommun,

Referenser 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn